

Patronymes 
 Eugène Darmois, (1884-1958), est un physicien et chimiste français. Il est le frère aîné du mathématicien Georges Darmois.
 Georges Darmois, né le  à Éply (Meurthe-et-Moselle) et mort le  à Paris, est un mathématicien français.
  monteur français de films, qui a aussi travaillé sous le pseudonyme Hachdé.